Angel Mariani (Ravenna, 1822 - Gènova, 1878), músic italià deixeble de Rossini 
 Luis Leandro Mariani y González (Sevilla, 1864 - 1925), organista i compositor 
 Maddalena Mariani Masi (Florència, 1850 - Erba, Brianza, 1916), soprano italiana 
 Rosa Mariani (Cremona, 1799 - ? després de 1832), contralt de coloratura italiana 
 Teresa Mariani (Florència, 1868 - Castelfranco, 1914), actriu italiana